Anil ist ein aus Indien stammender männlicher Vorname und bedeutet (Sanskrit: anila) „Luft, Wind“. Die weibliche Form von Anil ist Anila. Anila ist auch der Beiname des hinduistischen Windgottes Vayu. Für den türkischen Vornamen (auch in der Schreibweise Anil) siehe Anıl.

Namensträger 

 Anil Ambani (* 1959), Geschäftsmann aus Indien
 Anil Chattopadhyay (1929–1996), indischer Schauspieler
 Anil Kapoor (* 1956), indischer Schauspieler und Produzent
 Anil Kaul (* 1964), kanadischer Badmintonspieler indischer Herkunft

Siehe auch
 Anil (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro
 Anil (Lied), Fox-Blues von Hugo Hirsch und Karl Alfredy

Männlicher Vorname
Indischer Personenname